The Shute steht für:

 The Shute (Bay of Plenty), Stromschnellen des Motu River, Bay of Plenty, Neuseeland
 The Shute (Otago), Wasserfall des Tautuku River, Otago, Neuseeland